Застава М88 — югославский и сербский самозарядный пистолет производства компании «Застава Оружие».

Описание 
Создан на основе конструкции пистолета Токарева и югославских модификаций M57 и M70A. Для стрельбы используются патроны 9×19 мм Парабеллум и .40 S&W.

Варианты и модификации 
 Zastava M88A - вариант с более безопасным спуском.

Эксплуатация и боевое применение 
  - использовался в Югославской Народной Армии
  - использовался правоохранительными органами
  - продаётся на гражданском рынке огнестрельного оружия

Ссылки 
 Фотографии пистолета на сайте Заставы
 EAAcorp.com - Zastava M88 pistol

M88
Пистолеты Сербии
Пистолеты Югославии
Появились в XX веке в Югославии